Кариндапаз има више значења:

 Кариндапаз (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кариндапаз, Сан Франсиско, Инвернадеро (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику